Чемпионат Европы по водным лыжам за катером проводится Европейской Федерацией водных лыж и вейкборда, именуемой «Europe-Africa-Middle East Confederation» (EAME) а с 2011 года — «Europe-Africa Confederation» (E&A), которая, в свою очередь, входит в Международную Федерацию водных лыж «International Waterski Federation» (IWSF), которая с 2009 года стала именуется: Международная Федерация водных лыж и вейкборда «International Waterski & Wakeboard Federation» (IWWF).

Первый Чемпионат Европы прошел в 1947 в Evian, Франция.

Список Чемпионов Европы по водным лыжам за катером

Примечания

Ссылки 
 Международная Федерация водных лыж и вейкборда — International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF)
 Европейская Федерация водных лыж и вейкборда — IWWF Europe-Africa Confederation (E&A)
 Федерация воднолыжного спорта России

Воднолыжный спорт
Чемпионаты Европы